Lengdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Lengdorf, Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern

 Lengdorf (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lengdorf (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Lengdorf (Gemeinde Niedernsill), Katastralgemeinde und Ortschaft von Niedernsill, Salzburger Land
 Lengdorf (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Katastralgemeinde von Mitterberg-Sankt Martin, Steiermark

Siehe auch:
 Langdorf (Begriffsklärung)